Waterloo-Nord est un toponyme désignant deux circonscriptions électorales:

Toponyme

Waterloo-Nord, ancienne circonscription fédérale de 1867 à 1968

Waterloo-Nord, ancienne circonscription provinciale de 1867 à 1999

Voir aussi

Homonymie de toponyme